

Geografia 
 Castillo – località sull'isola di Brazza, Croazia
 Castillo – comune della provincia di Duarte, Repubblica Dominicana

Persone 
 Agustín Castillo – allenatore di calcio ed ex calciatore peruviano
 Braulio Castillo – giocatore di baseball dominicano
 Bréiner Castillo – calciatore colombiano
 Brenda Castillo – pallavolista dominicana
 Carlos Castillo Armas – politico guatemalteco
 Carlos Castillo Mattasoglio – arcivescovo cattolico peruviano
 Christian Castillo – calciatore salvadoregno
 Danny Castillo – lottatore di arti marziali miste statunitense
 David Castillo i Buïls – poeta, scrittore e critico letterario spagnolo
 Édgar Castillo – calciatore messicano naturalizzato statunitense
 Fabián Castillo – calciatore colombiano
 Francisco Castillo Fajardo, Marchese di Villadarias – generale spagnolo
 Gary Castillo – ex calciatore uruguaiano
 Isabella Castillo – attrice e cantante cubana naturalizzata statunitense
 Iván Castillo – calciatore boliviano
 Jairo Castillo – calciatore colombiano
 Jefferson Castillo – calciatore cileno
 Joey Castillo – batterista statunitense
 John Jairo Castillo – calciatore colombiano
 José Alfredo Castillo – calciatore boliviano
 José Carlos Castillo – calciatore guatemalteco
 José Ignacio Castillo – calciatore argentino
 José Luis Castillo – pugile messicano
 Juan Castillo – calciatore uruguaiano
 Juan Carlos Castillo – ciclista su strada colombiano
 Judith Castillo – modella venezuelana
 Julia Castillo – calciatore uruguaiano 
 Julio Castillo – calciatore argentino
 Julia Castillo – pugile ecuadoriano 
 Kimberly Castillo Mota – modella dominicana
 Licet Castillo – ex cestista cubana
 Lennox Castillo – calciatore beliziano
 María Teresa Castillo – giornalista, attivista e politica venezuelana
 Mariano Castillo – scacchista cileno
 Mario Castillo – ex calciatore salvadoregno
 Mauricio Castillo – calciatore costaricano
 Nery Castillo – calciatore messicano
 Nicolás Castillo – calciatore cileno
 Patricio Castillo – cantautore e polistrumentista cileno
 Pedro Castillo – politico, sindacalista e insegnante peruviano
 Ramiro Castillo – calciatore boliviano
 Ramón S. Castillo – politico argentino
 Randy Castillo – batterista statunitense
 Raúl Castillo – attore e drammaturgo statunitense
 Román Castillo – calciatore honduregno
 Ronald Castillo – giocatore di calcio a 5 costaricano
 Rosa Castillo – ex cestista spagnola
 Rosalio José Castillo Lara – cardinale e arcivescovo cattolico venezuelano
 Samantha Castillo – attrice venezuelana
 Segundo Castillo – calciatore ecuadoriano
 Segundo Castillo Varela – calciatore peruviano naturalizzato cileno
 Sergio Castillo – ex calciatore argentino naturalizzato boliviano
 Severino Castillo – allenatore di calcio uruguaiano
 Soraya Castillo – attrice italiana
 Susie Castillo – modella statunitense
 Xabier Castillo – calciatore spagnolo
 Yahel Castillo – tuffatore messicano
 Yalennis Castillo – judoka cubana

del Castillo 
 Antonio Cánovas del Castillo – politico spagnolo
 Arturo Del Castillo – fumettista cileno 

 Bernal Díaz del Castillo – esploratore e cronista spagnolo 
 Enrique Peñaranda del Castillo – politico boliviano
 José del Castillo – calciatore peruviano
 Juan Ignacio González del Castillo – commediografo spagnolo

 Kate del Castillo – attrice messicana
 Luciano del Castillo – fotografo e giornalista italiano

 Pedro González del Castillo – vescovo cattolico spagnolo

 Romain Del Castillo – calciatore francese

Altro 
 15594 Castillo – asteroide della fascia principale
 Violeta Castillo – personaggio della telenovela argentina Violeta

Pagine correlate 
 Luis Castillo
 Miguel Ángel Castillo